«Цель — Марс», другое название «Марс: подполье» () — документальный фильм режиссёра Скотта Дж. Джилла. Фильм снят по книге Роберта Зубрина «».

Существует французская адаптация фильма: «Цель — Марс» ().

Сюжет 
Титры в начале фильма: «Первая высадка на Марс — октябрь 2016 года».

Пилотируемый полёт на Марс обсуждается уже больше десяти лет. Крупнейшие мировые космические агентства ведут разработку проектов по отправке первых космонавтов на красную планету. Некоторые учёные считают, что Марс — это будущее человечества в космосе. Для других эта планета слишком далека и слишком опасна, а её освоение потребует больших финансовых затрат.

Доктор Роберт Зубрин, аэрокосмический инженер, уже несколько лет убеждает мировое сообщество, что пилотируемый полёт на Марс должен быть следующей космической программой. Космические проекты на околоземной орбите — это пройденный этап. Следующий логический шаг человечества в истории освоения космоса — Марс. Он больше всех из планет Солнечной системы похож на Землю и располагает необходимыми ресурсами для жизни. Марс поможет найти ответ на вопрос — есть ли жизнь во Вселенной или земная жизнь одинока в космосе. Именно освоение Марса покажет, сможет ли человечество оторваться от родной планеты и стать видом разумной жизни, способным путешествовать в космическом пространстве.

Фильм снят по книге Роберта Зубрина.

Награды 
В 2006 году фильм стал победителем на фестивале «HDFest» в категориях:
 Best Directing in a HD Documentary — Скотт Дж. Джилл;
 Best High-Definition Documentary— Скотт Дж. Джилл.

Примечания

Ссылки 
 Ссылка для просмотра фильма на сайте телеканала «Science Channel»
 Фильм в русской озвучке от Павла Поцелуева

Документальные фильмы США
Документальные фильмы о Марсе
Исследование Марса